Catherine hace referencia a:
 Catherine Fulop, actriz venezolana;
 Catherine Zeta-Jones, actriz británica;
 Catherine (videojuego), publicado en 2011 por Atlus;
 Catherine Esperon, fotógrafa.
 Catherine Jemmat, escritora.
 Catherine Meusburger, matemática y física austríaca.